Del Drago – famiglia italiana

Alfonso Del Drago Biscia Gentili (1882-1968) – principe italiano
Filippo Massimiliano Del Drago Biscia Gentili (1824-1913) – principe italiano
Giovanni Battista Casali del Drago (1838-1908) – cardinale e patriarca cattolico italiano
Giuseppe Del Drago (1813-1869) – presbitero, teologo e patriota italiano
Luigi Del Drago  (1776-1845) – cardinale italiano
Mario del Drago (1899-1981) – militare italiano, ultimo comandante della Guardia nobile pontificia
Urbano Del Drago Biscia Gentili (1773-1851), – principe italiano.

Pagine correlate

Drago (disambigua)